HMS St Albans ist der Name folgender Schiffe Royal Navy:

 HMS St Albans (1687), ein Linienschiff vierter Klasse, Stapellauf 1687
 HMS St Albans (1706), ein Linienschiff vierter Klasse, Stapellauf 1706
 HMS St Albans (1747), ein Linienschiff vierter Klasse, Stapellauf 1747
 HMS St Albans (1764), ein Linienschiff dritter Klasse, Stapellauf 1764
 HMS St Albans (I15), ursprünglich Zerstörer USS Thomas (DD-182) der United States Navy, 1940 im Rahmen des Zerstörer-für-Stützpunkte-Abkommens der Royal Navy überlassen
 HMS St Albans (F83), eine Fregatte der Duke-Klasse, Stapellauf 2000